Příjmení Weiser nese více osobností:

 Alena Weiserová (* 1956) – československá hráčka basketbalu
 Henryk Weiser (1859–???) – rakouský podnikatel a politik polské národnosti z Haliče
 Rudolf Weiser (1885–1968) – český, německy hovořící architekt